Лесковец може да се отнася за:

 село Лесковец (област Враца), България
 село Лесковец (област Монтана), България
 село Лесковец (област Перник), България
 село Лесковец (дем Лерин), Гърция (на гръцки Лептокариес)
 село Лесковец, Словения

Вижте също 
 Лескоец
 Лесковац
 Лясковец